Everipedia est une encyclopédie en ligne s'appuyant sur un wiki et dérivée en grande partie de Wikipédia. Dotée d'un rédacteur en chef (actuellement et depuis la création du site : Christian Deciga), ce site à but lucratif est basé aux États-Unis.

Propriété  
Le site web est la propriété d'Everipedia, Inc. dont le siège est à Westwood (Los Angeles).

Spécificité 

Ce projet encyclopédique s'appuie sur une technologie dite décentralisante, la blockchain, qui dans ce contexte faciliterait - selon les créateurs du site - le contournement de la censure par les pairs (ou d'autres). Le projet reste toutefois contrôlé par un rédacteur en chef.

Le système s'appuie sur une récompense symbolique (gamification). Pour attirer et motiver ses contributeurs, le site offre - dans un premier temps - des « jetons IQ » symboliques, susceptible de donner une notoriété au sein de la communauté aux gros contributeurs.

Histoire 
En 2014, Everipedia a été cofondée par Sam Kazemian, Theodor Forselius, Travis Moore, Mahbod Moghadam, George Beall, et Christian Deciga avec Sam Kazemian comme président, Theodor Forselius président directeur général, Travis Moore directeur de la technologie, Mahbod Moghadam animateur de communauté et Christian Deciga rédacteur en chef et développeur d'applications mobiles.

Theodor Forselius insiste sur l'importance de l'architecture pair à pair et de la transparence du registre distribué. 

Le livre blanc d'Everipedia fait l'hypothèse qu'une responsabilisation des rédacteurs et des éditeurs est rendue possible par la mise en jeu des jetons IQ (présentés comme jouant le rôle de crypto-devises). Selon ses auteurs, l'hypothèse est que cette gamification sera plus saine que celle qui gouverne les communautés wikipédiennes, où les agents n'ont rien à gagner ou à perdre, mis à part respectivement le plaisir de contribuer et l'éventuel blocage de leurs comptes utilisateurs anonymes.

En , le site annonce que Larry Sanger rejoint l'équipe en tant que directeur des systèmes d'information.  Everipedia répond à une critique de fond avancée par Paul Graham, cofondateur de Y Combinator, en 2008 : pourquoi se séparer d'autant d'articles dans une encyclopédie en ligne ? Afin d'expliquer que les critères de notabilité sont plus souples que chez Wikipedia, Sanger crée une page Everipedia au sujet de son pouce gauche.

En 2018, le site migre durant l'été vers la plateforme EOS, et permet à ses éditeurs de gagner des jetons IQ, cette fois-ci lié à EOS.  Everipedia annonce que fin septembre le site web everipedia.org ne sera plus ouvert à l'écriture ; à partir de cette date, toute contribution se fera via un système blockchain à iqnetwork.io.

Notoriété 
Début 2019, selon le site Alexa, la popularité du site notée selon l'indice mondial (global rank) est établie à 28397 le . 

À cette date le site est essentiellement consulté par des internautes basés aux États-Unis (41 %), puis en Inde (5,8 %) au Royaume-Uni (5,1 %), au Canada (4,1 %) et en Allemagne (3,7 %). En fait, alors qu’il était classé  site le plus consulté dans le monde en , il est tombé au rang de  un an plus tard, le  ; aux États-Unis (uniquement) il est, ce même jour, le  site le plus consulté, toujours selon Alexa.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Encyclopédie
 Wikipédia
 Blockchain

Liens externes 
 

Encyclopédie en ligne
Site web américain